Кубок африканских наций 2000 был 22-м розыгрышем этого турнира. Он проходил с 22 января по 13 февраля 2000 года в Гане и Нигерии. Число участников финального турнира вновь равнялось 16, они были разбиты на 4 группы по 4 команды. Две лучшие команды каждой группы выходили в четвертьфиналы.

Отборочный турнир 

Участники финального турнира

Стадионы

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Лучшие бомбардиры 
5 мячей
  Шон Бартлетт

4 мяча
  Самуэль Это’о
  Патрик Мбома

3 мяча
  Хоссам Хассан
  Джулиус Агахова
  Джей-Джей Окоча

Примечания

Ссылки 
 Кубок африканских наций 2000 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 2000 году
Январь 2000 года
Февраль 2000 года
Международные спортивные соревнования в Гане
Международные спортивные соревнования в Нигерии